A Magyar U20-as labdarúgó-válogatott Magyarország 20 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a Magyar Labdarúgó-szövetség irányít. Ezen korosztály magyar válogatottja öt alkalommal jutott ki a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség) által rendezett ifjúsági világbajnokságra, a csoportkörből azonban 2009-ig nem sikerült továbbjutni a magyaroknak. Az Egyiptomban megrendezett világversenyen a magyar csapat minden korábbi teljesítményét felmúlva, bronzérmet szerzett.

A magyar válogatott teljesítménye 

<div id="1985HUN">1 A magyar csapat Kolumbiával azonos eredménnyel végzett a 2. és 3. helyen, a magyar válogatott sorsolással esett ki.

A magyar válogatott gólszerzői 
5 gólos
 Koman Vladimir (2009 – Egyiptom), Mervó Bence (2015 – Új-Zéland)
3 gólos
 Németh Krisztián (2009 – Egyiptom)
2 gólos
 Pintér Attila, Fischer Pál (1985 – Szovjetunió)
1 gólos
 Péter Zoltán, Kerekes János, Nagy Imre (1977 – Tunézia)
 Kardos József, Segesvári Sándor, Kerepeczky György (1979 – Japán)
 Zsinka János (1985 – Szovjetunió)
 Szili Attila (1997 – Malajzia)
 Balajti Ádám, Debreceni András, Futács Márkó, Kiss Máté, Korcsmár Zsolt, Présinger Ádám (2009 – Egyiptom)
 Forgács Dávid, Kalmár Zsolt (2015 – Új-Zéland)

Jelenlegi keret 
Vezetőedző:  Bernd Storck

A következő 21 játékos volt az U20-as vb-keret tagja a 2015-ös U20-as labdarúgó-világbajnokságon.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jegyzetek

Források
 Magyar Labdarúgó Szövetség
 fifa.com U-20-as világbajnokság

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyar U17-es labdarúgó-válogatott
 Magyar U19-es labdarúgó-válogatott
 Magyar U21-es labdarúgó-válogatott
 Magyar labdarúgó-válogatott 

Magyar labdarúgás
U20-as labdarúgó-válogatottak